Manuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1926), professor d'institut català
 Manuel Pérez y Curis (Montevideo, 1844 - 1920), escriptor i poeta uruguaià 
 Manuel Pérez Fenoll (Benidorm, 1957), polític del País Valencià
 Manuel Pérez de Junquitu y Gómez de Barreda (1854 - 1915), polític i aristòcrata espanyol, marquès de Casa Ramos
 Manuel Pérez Rodrigo (Barcelona, 1976), futbolista català
 Manuel Pérez i Vila (Girona, 1926 - Caracas, 1991), historiador català